Леско́вица:
 Лесковица — многослойное поселение рядом с селом Неслухов в Каменка-Бугском районе Львовской области, которое датируется VI−VII веком.
 Лесковица — исторически сложившаяся местность (район) Чернигова.